Perényi Imre, Perényi István fia, Dobos Orbán unokája (†1353 után)
Perényi Imre, Perényi János fia, Dobos Orbán unokája (†1374 után)
Perényi Imre (?–1418 után) főúr, pohárnokmester, titkos kancellár
Perényi Imre (?–1519) főúr, asztalnokmester, nádor, horvát bán
Perényi Imre (1617–1663/1666), Ugocsa vármegye főispánja
Perényi Imre (1657 után – 1735) Abaúj vármegye örökös főispánja és Ugocsa vármegye főispánja
Perényi Imre (1746–1823) esztergomi kanonok és nagyprépost
Perényi Imre, Perényi János ugocsai főispán fia (†1730)
Perényi Imre, Perényi Gábor és Sennyey Borbála fia (†1796)
Perényi Imre, Perényi Ignác és Berényi Klára fia (19. század eleje)
Payer Imre (1888–1956) labdarúgó eredeti neve
Perényi Imre (1913–2002) építészmérnök, egyetemi tanár

Imre